Let’s Dance – album Davida Bowiego
 Let’s Dance –  singel Vanessy Hudgens
 Hot Stuff (Let’s Dance) – singel Craiga Davida
 Let’s Dance, czyli zrobię dla was wszystko – program taneczny Polsatu

Wersje formatu Dancing with the Stars
 Let’s Dance – niemiecka 
 Let’s Dance – słowacka
 Let’s Dance – szwedzka